Гинилевич Григорій — греко-католицький священик, член Головної Руської Ради, учасник Собору руських учених і Слов'янського конґресу в Празі, посол на Галицький сейм.
 Гинилевич Степан Володимирович — член ОУН, командант станиці національної оборони Карпатської України в Торуні.
 Гинилевич Ярослав Володимирович — військовий лікар УГА, громадський і медичний діяч, педагог.
Українські прізвища